Naturfreundesteig ist die Bezeichnung für einen Klettersteig

 auf den Traunstein in Oberösterreich (1929 errichtet)
 auf die Hohe Wand in Niederösterreich (1924 errichtet)